El Niño ("il bambino" in lingua spagnola) può riferirsi a:

Cinema 
El Niño  – film del 2014 diretto da Daniel Monzón

Climatologia 
El Niño  – fenomeno globale coinvolgente la coppia oceano – atmosfera

Musica 
El niño  – album di Alberto Fortis del 1984
El Niño  – album dei Def Squad del 1998
El Niño  – album degli Eldritch del 1998
El Niño  – opera di John Adams del 2000
El Niño  – club underground di Torino

Sport 
 El Niño – soprannome di Sergio García, golfista spagnolo
 El Niño – soprannome di Fernando Torres, calciatore spagnolo